Cara kan syfta på:

 Cara (kultur) – en tidigare kultur i Ecuador
 Cara Dillon (1975–), irländsk folksångerska

Geografi

Storbritannien 

 Cara Island, ö, Skottland, Argyll and Bute,